Laranjal Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Laranjal Paulista (ort), São Paulo, 
 Laranjal Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar